Cappella dell'Ausiliatrice, a Breno
 Cappella della Madonna Ausiliatrice, a Chiarano, frazione di Arco
 Cappella dell'Ausiliatrice, a Pellizzano
 Cappella dell'Ausiliatrice, a Trento
 Cappella di Maria Ausiliatrice, a Brennero
 Cappella di Maria Ausiliatrice, a San Giorio di Susa

Pagine correlate
 Basilica di Santa Maria Ausiliatrice